Chlamydorubra är ett släkte av svampar. Chlamydorubra ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chlamydorubra